Przelewice, village de la gmina de Człopa, dans le powiat de Wałcz, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.
 Przelewice, gmina rurale du powiat de Pyrzyce, en Poméranie occidentale.